Claro Open Colombia 2013 — это 8-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Боготе, Колумбия, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250. Приз возобновлён после одиннадцатилетней паузы и впервые проведён на хардовых кортах.

В 2013 году турнир прошёл с 15 по 21 июля.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Янко Типсаревич (№ 14 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Иво Карлович прерывает более чем пятилетнюю серию без титулов на соревнованиях основного тура ассоциации.
 Алехандро Фалья уступает свой дебютный финал на соревнованиях основного тура ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Эдуар Роже-Васслен с пятой попытки уступает финал соревнования основного тура ассоциации.
 Игорь Сейслинг впервые сыграл в финале соревнования основного тура ассоциации в альянсе не с соотечественником.

См. также 
 Claro Open Colombia
 Мировой Тур ATP 2013
 Мировой тур ATP 250
 Copa Colsanitas 2013

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Колумбия
Теннис
Июль 2013 года
2013